Finlandia Trophy 2014 – piąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2014/2015. Zawody rozgrywano od 9 do 12 października 2014 roku w hali Barona Arena w Espoo.

Wśród solistów triumfował Rosjanin Siergiej Woronow, natomiast w rywalizacji solistek jego rodaczka Jelizawieta Tuktamyszewa. W parach tanecznych złoty medal zdobyli Rosjanie Aleksandra Stiepanowa i Iwan Bukin. Tytuł w łyżwiarstwie synchronicznym wywalczył fiński Marigold IceUnity.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 w Finlandii
Sport w Espoo